Carmina Burana: ismeretlen szerzők által írt, 1300 körül keletkezett versgyűjtemény
Carmina Burana: Carl Orff zeneműve
Carmina Burana (Ray Manzarek album): Orff művének feldolgozása